Henry "Box" Brown (1815.- oko 1879.), poznati američki rob koji se oslobodio ropstva tako što se poslao poštom abolicionistima u Philadelphiju
 Henry Billings Brown (1836. – 1914.), sudac američkog Visokog suda (Supreme Court) 1891. – 1906.
 Henry E. Brown, Jr. (1935.), američki kongresnik iz Južne Karoline 2000.-danas
 Henry Kirke Brown (1814. – 1886-), američki kipar
 Henry Newton Brown, američki "čovjek od zakona" i kasniji odmetnuti revolveraš na Divljem Zapadu
 Henry Newton Brown, Jr. (1941.), sudac u Luizijani i okružni tužitelj 
 Henry "Pucho" Brown, voditelj sastava Pucho & His Latin Soul Brothers
 Henry Yorke Lyell Brown (1843. – 1928-), australski geolog
 Henry Brown (Novi Zeland) (1842. – 1921-), novozelandski političar
 Henry B. R. Brown (1926. – 2008.), sutvorac prvog svjetskog novčanog fonda
 Henry Brown (američki nogomet), 
 Henry Brown (izumitelj), čovjek koji je izumio sef
 Henry Brown (hokej na travi) (?–1961.), irski reprezentativac